Компания ООО «Мобильные Теле Системы» (МТС) () — белорусский оператор сотовой связи. Предоставляет услуги связи стандарта GSM 900/1800, UMTS (WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+) и 4G (через сеть beCloud), первый по численности абонентов оператор сотовой связи в Белоруссии. Учредителями компании являются РУП «Белтелеком» (Белоруссия) (51% уставного капитала).

Компания начала осуществлять коммерческую деятельность 27 июня 2002 года и стала вторым, после A1,  бывш. velcom, белорусским оператором сотовой связи GSM. За первые четыре дня подключилось 2300 абонентов.

17 октября 2004 года МТС первыми среди белорусских операторов достигнул отметки в 1 миллион активных абонентов. В январе 2005 года рыночная доля компании превысила 50 %.

Бренд МТС 
С момента своего основания компания работала под брендом МТС своего российского соучредителя. После ребрендинга российской компании СООО «Мобильные ТелеСистемы» 27 июня 2006, в день 4-летия деятельности, также перешло на новый бренд, представляющий собой изображение яйца в красном квадрате.

16 августа 2007 было возбуждено гражданское дело о защите авторского права деятелей белорусской культуры — поэта Алеся Рязанова и художника Виктора Марковца, которые заявляют о своем авторском праве на изображение яйца в квадрате. 16 октября 2007 Верховный суд Белоруссии отказал в удовлетворении этого иска.

В конце 2010 года МТС начал модернизацию сети, внедряя связь формат 3G+ (стандарт HSPA+).

Собственники и руководство 
Главным собственником является государство — Беларусь (51 % акций). Миноритарным акционером (49 % акций) является российская компания Мобильные ТелеСистемы.

По состоянию на октябрь 2011 года, компания ПАО «МТС» (Россия) начала переговоры с РУП «Белтелеком». Предметом переговоров является доведение доли акций Российской компании ПАО «МТС» в СООО «Мобильные ТелеСистемы» до 100 %. Сумма, за которую Республика Беларусь хочет продать 51 % акций «МТС-Беларусь», составляет 1 млрд долларов США. По мнению многих экспертов, эта сумма превышает реальную рыночную стоимость акций «МТС-Беларусь» не менее, чем в два раза.

Генеральным директором компании c 20 cентября 2021 года является В. В. Андрейченко. До этого с 2005 года компанию возглавлял В. С. Карпович.

Статистика 
На 1 октября 2020 г. услугами компании пользовались 5,7 млн абонентов (доля на рынке около 46 %). Покрытие МТС охватывает 98 % территории страны, на которой проживает 99,7 % населения Белоруссии. Техническая инфраструктура сети МТС включает 6200 базовых станций. Ежедневно она обрабатывает свыше 35.500.000 звонков в почти 22.000 населённых пунктах Белоруссии. Компания МТС обеспечила 3G 91 % территории Белоруссии. Услуга международного роуминга предоставляется в 184 странах мира в сетях 512 GSM-операторов.

Сеть центров обслуживания абонентов МТС включает более 1600 салонов (в том числе более 70 собственных салонов связи МТС), центров обслуживания абонентов и пунктов продаж коммерческих представителей в 721 населённом пункте Белоруссии.

Критика 

С 9 по 11 августа 2020 года (в день проведения выборов в Белоруссии и последующие за ним) у МТС были серьезные проблемы с доступом в интернет по фиксированной и мобильной связи, фактически интернет отсутствовал.

Начиная с 23 августа 2020 года каждый раз во время проведения митингов в Минске у оператора возникали проблемы с мобильным интернетом. МТС ограничивал доступ в интернет ссылаясь на мероприятия, проводимые уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности. 
Веерные отключения интернета во время протестных акций продолжались до конца года.

18 октября 2020 оператор связи МТС Беларусь по требованию государственных органов ограничивал доступ к мобильному интернету в Минске.

26 октября сотрудники компании МТС вышли на акцию протеста в поддержку бастующих предприятий. В связи с этим на сотрудницу ее непосредственным руководителем был составлен акт «Об отсутствии работника на рабочем месте», также состоялся разговор с вышестоящим начальством. Сотрудницу перевели в другую рабочую группу. В МТС отметили, что не комментируют данную ситуацию.

В ноябре 2020 года появилась информация о том, что МТС закрепил в трудовом распорядке для работников запрет на публичные высказывания, публикации в соцсетях о политических, религиозных, расовых спорах. Со стороны МТС комментариев или опровержения этой информации не поступило.

Комплаенс 
Компания СООО «Мобильные ТелеСистемы», как крупнейший оператор связи в Республике Беларусь, придаёт особое значение соответствию своей деятельности общепризнанным правилам и стандартам в сфере комплаенс-контроля. В компании закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях как в повседневной деятельности, так и при реализации стратегических проектов.

Придерживаясь основных принципов соблюдения антикоррупционного законодательства и этического делового поведения во всех видах деловых отношений, компания придаёт важное значение, и способствует формированию эффективного, прозрачного и конкурентного рынка услуг электросвязи.

Особое внимание уделяется внутреннему контролю по предотвращению выявления комплаенс-рисков, проведению в этом направлении постоянной работы, включая обучение своих работников.

В целях обеспечения соответствия деятельности компании требованиям антикоррупционного законодательства в СООО «Мобильные ТелеСистемы» создана Комиссия по противодействию коррупции.

Номера абонентов МТС 
 +375 29 2 xx xx xx, +375 29 5 xx xx xx, +375 29 7 xx xx xx, +375 29 8 xx xx xx
 +375 33 3  xx xx xx, +375 33 6 xx xx xx, +375 33 9 xx xx xx
В связи со вводом в Республике Беларусь услуги MNP номера абонентов могут принимать значения: +375 25 xxx xx xx, +375 29 xxx xx xx, +375 44 xxx xx xx.

См. также 
 Мобильные ТелеСистемы
 Белтелеком

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Компании, основанные в 2002 году
Операторы сотовой связи Белоруссии
Мобильные ТелеСистемы